Judy (imię)
 Judy (film)
 Judy (pies)
 Judy – album Judy Garland
 Judy – album Judy Rodman

Zobacz też